Molekulska formula -{C18H18O2}- se može odnositi na:

 Dienestrol
 Ekvilenin
 Honokiol
 Magnolol